Euritión (Εὐρυτίων / Eurutíōn) es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Euritión, un rey de Ftía, hijo de Áctor o Iro y Demonasa y también conocido como Éurito.
 Euritión, un hijo de Licaón, y hermano por tanto de Pándaro. Destacó como arquero defendiendo Troya del asedio aqueo, y tras la caída de la ciudad acompañó a Eneas hasta Italia, participando en los juegos fúnebres de Anquises que aquel organizó en Sicilia.
 Euritión, un centauro, también llamado Éurito, al que mató Heracles por insultar a Hipólita cuando se casaba con Azán en la corte de Pirítoo. Otra versión afirma que fue muerto o mutilado por Teseo en las bodas de este último, con lo que empezó la guerra entre centauros y lápitas. La diferencia entre las dos versiones podría deberse a que hubiera dos centauros con el mismo nombre, uno de origen tesalio y otro de origen arcadio.
 Euritión, otro centauro, que se encontraba entre los que asediaron la cueva de Folo y que fue puesto en fuga por Heracles, llegando hasta el monte Fóloe. Posteriormente, en Óleno pretendía desposar por la fuerza a Mnesímaca, hija de Dexámeno, y fue muerto por Heracles.
 Euritión, un pastor, hijo de Ares y de la hespéride Eritia, que nació a orillas del río Tartesos. Cuidaba de los bueyes rojos de Gerión, junto con el perro bicéfalo Ortro, en la fabulosa isla de Eritia o bien en la costa atlántica de Iberia. Euristeo encomendó a Heracles como su décimo trabajo el apoderarse del ganado del monstruoso Gerión sin pedírselo ni pagarlo. Al primero con que se topó el Héroe en su misión fue con Ortro, que había olido su presencia. Heracles lo mató con su clava, e hizo lo propio con Euritión cuando acudió a ayudar a su perro. 
 Euritión, un héroe tebano que defendió su ciudad del ataque de los Siete. Murió en este asedio a manos de Partenopeo.
 Euritión, un hábil platero mencionado en la Eneida.

Personajes de la mitología griega